Kocsis József
 Kocsis József (1949–2020) Ybl Miklós-díjas építész
 Kocsis József (?) Apáczai Csere János-díjas pedagógus (Szentlőrinc)

hasonló nevűek
 Jozef Kočiš (1928–2013) szlovák történész, levéltáros